Trŭstenik kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Trăstenik, ort, Pleven, Obsjtina Dolna Mitropolija, 
 Slavjanovo (ort), Pleven, Obsjtina Pleven, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar